Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 126001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 17 grudnia 2001 do 23 marca 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

126001-126100

126101-126200

126201-126300

126301-126400

126401-126500

126501-126600

126601-126700

126701-126800

126801-126900

126901-127000

Przypisy 

Lista planetoid 126001-127000